Майкл Харбисон (; ) — государственный и политический деятель Австралии. С 2003 по 2010 год был лорд-мэром Аделаиды в Южной Австралии.

Биография 
До государственной службы занимался бизнесом, а с 1998 года стал советником мэра. В 2002 году Майкл Харбисон баллотировался как кандидат от Либеральной партии Австралии на пост мэра Аделаиды и одержал победу над Джейн Ломакс-Смит. В 2010 году на посту мэра его сменил Стивен Ярвуд. В 2011 году участвовал в представлении Мичиганского университета на «World Solar Challenge».

Примечание 

Мэры Аделаиды